Бабљак може да се односи на:

 Бабљак (Колашин), насеље у општини Колашин, Република Црна Гора
 Бабљак (Рогатица), насеље у општини Рогатица, Република Српска, БиХ
 Бабљак (Урошевац), насеље у општини Урошевац, КиМ, Република Србија